Le tournoi de tennis de Calgary est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1980, classée en catégorie Futures, se dispute du 4 au .

Regina Maršíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Christiane Jolissaint, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marjorie Blackwood et Pam Whytcross.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Calgary
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Calgary